La Lega Nazionale B 1968-1969, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Wettingen.

Classifica 

Legenda:
      Promosse in Lega Nazionale A 1969-1970.
      Retrocesse in Prima Lega 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Wettingen e Friburgo promosse in Lega Nazionale A.
 Baden e Soletta retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
1969 2